Lippay Lajos (1840–1905) katolikus pap
Dr. Lippay Lajos (1863–1938) jogi doktor, városi alügyész
Lippay Lajos (1897–1949) katolikus pap